Gergely Mihály
Gergely Mihály (1921–2007) József Attila-díjas író
Gergely Mihály (1926–1986) plébános
Gergely Mihály (1933) sebész, főorvos, címzetes egyetemi docens

Hasonló nevűek
Almási Gergely Mihály (1654–1724) erdélyi unitárius püspök